Die Communauté de communes de Desvres-Samer ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 2008 gegründet und umfasst 31 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Desvres.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde zum 1. Januar 2009 durch die Fusion der bisherigen Communauté de communes du Pays de la Faïence de Desvres mit der Communauté de communes de Samer et Environs gebildet.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

DesvresSamer
Gegründet 2008